oorspronkelijk: afgodendienst of afgoderij, iedere vorm van godsdienstige verering van een stoffelijk voorwerp
 bij uitbreiding: niet-religieuze persoonsverheerlijking, 'verafgoding' of 'persoonscultus'